Assedio di Delhi (1303) – combattuta tra il Khanato mongolo Chagatai e il Sultanato di Delhi
 Conquista di Delhi (1398) – combattuta tra i Timuridi e la Dinastia Ṭughlāq 
 Battaglia di Ṭughlāqābād – (1556), chiamata anche Battaglia di Delhi, combattuta dai Mughal ed Hemu
 Battaglia di Delhi (1737) – combattuta tra l'Impero Mughal e l'Impero maratha
 Battaglia di Delhi (1757) – combattuta tra l'Impero maratha e i Rohilla afghani
 Battaglia di Delhi (1783) – combattuta tra l'Impero sikh e l'Impero Mughal
 Battaglia di Delhi (1803) – combattuta tra l'Impero maratha e la Compagnia britannica delle Indie Orientali
 Assedio di Delhi (1804) – tra l'Impero maratha e la Compagnia britannica delle Indie Orientali
 Assedio di Delhi (1857) – tra la Compagnia britannica delle Indie Orientali e i Sepoy indiani